Alte Volksschule steht für:

 Alte Volksschule (Eppingen)
 Alte Volksschule in Neuenkirchen, siehe Neuenkirchen (Rietberg) #Alte Volksschule